Paweł Sobolewski – piłkarz, pomocnik w Koronie Kielce
 Paweł Sobolewski – były bramkarz reprezentacji Polski w futsalu